Гологори — горбисте пасмо, північно-західна окраїна Подільської височини
 Гологори — село в Україні, Золочівському районі Львівської області